Plusieurs équipes de hockey sur glace basées à Edmonton dans la province de l'Alberta au Canada ont porté le nom de Oil Kings :
 Oil Kings d'Edmonton (1966-1976), ancienne équipe de la Western Hockey League.
 Oil Kings d'Edmonton (1978-1979), équipe ayant existé une saison avant de devenir les actuelle de la Bombers de Flin Flon.
 Oil Kings d'Edmonton, équipe actuelle évoluant dans la Ligue de hockey de l'Ouest.